Remak oder Remák ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Julius Remak (1849–1911), deutscher Neurologe
 Fanny Remak (1883–1970), deutsche Malerin
 Georg Remak (1890–1979), deutscher Oberbundesanwalt am Bundesverwaltungsgericht
 Henry H. H. Remak (1916–2009), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler
 Joachim Remak (1920–2001), US-amerikanischer Historiker
 Patricia Remak (* 1965), niederländische Politikerin

 Zoltán Remák (* 1977), slowakischer Radrennfahrer

Remak bezeichnet:
 Rabbi Moses Kimchi († 1190), jüdischer Grammatiker und Exeget

Siehe auch:
 Remark